De Grand Prix-wegrace van Japan 2006 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 24 september 2006 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Japan